El Guabo puede referirse a:

 El Guabo, localidad de Panamá.
 El Guabo, cantón de Ecuador.
 El Guabo, localidad de Ecuador, capital del cantón anterior.